Peter Walton (rugbyer), een Schots rugbyspeler en -coach
 Peter Walton (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter